Hübner kan som auktorsförkortning betyda:

 Jacob Hübner
 Johann Wilhelm Peter Huebener

Robotskapade auktorsförkortningar